Open Host Controller Interface (OHCI) ist ein offener Standard, der einem Computer erlaubt, mit FireWire- und USB-Geräten zu kommunizieren.

In Bezug auf FireWire-Karten und Controllerchips bedeutet OHCI, dass die Karte/der Chip eine PCI-basierte Standardschnittstelle unterstützt, die von OHCI-Firewire-Treibern, wie sie alle modernen Betriebssysteme bieten, genutzt werden kann. Durch die Standardschnittstelle muss das Betriebssystem keine Details des Controllers kennen, sondern kann ihn mit einem Satz wohldefinierter Befehle ansprechen.

Siehe auch 
Universal Host Controller Interface (UHCI) und Enhanced Host Controller Interface (EHCI), siehe Die verschiedenen Host-Controller

Weblinks 
 OHCI-Standarddokument 1.0a von Microsoft und Compaq (PDF)

Hardware